Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 3 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Madonna Schacht et Annette Van Zyl.

En double mixte, la paire Carmen Coronado et José Edison Mandarino enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1965
Rome
Sport en Italie en 1965
Tennis en mai 1965